Сидор Савельевич Бугримов (1907—1980)  — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 25 мая 1907 года в станице Пензенская, Горячеключевский район, Краснодарский край. (Жители были переселены в 1923 году на хутор Старо-Могилёвский ныне Теучежский район Республика Адыгея). Отец крестьянин. Русский. Образование начальное 2 класса. Заведовал фермой в колхозе. В Красной армии с 27 июня 1941 года. На фронте в действующей армии с июля 1941 года. 8 августа 1941 года, получив тяжёлое ранение попал в плен. 4 ноября 1943 года освобождён из плена.

Подвиг 

 Орудийный номер 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт гвардии рядовой Бугримов С. С. в составе расчёта 10.05.1944 года в бою у города Севастополь уничтожил 2 миномётные батареи, 3 огневые точки, 1 НП и много вражеских солдат. Был ранен, но остался в строю.
 
Приказом командира 33-й гвардейской стрелковой дивизии от 19.05.1944 г. награждён орденом Славы 3 степени.
 
 Заряжающий орудия 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт гвардии ефрейтор С. Бугримов 5.10.1944 г. в районе хутора Шадвидзе (Литва) участвовал в подавлении 3 пулемёт, точек противника, разрушении 2 блиндажей. Лично гранатами истребил свыше 10 гитлеровцев; получил тяжёлое ранение.
 
Приказом командующего 2-й гвардейской армией от 01.12.1944 г. награждён орденом Славы 2 степени.
 
 Наводчик орудия 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт Бугримов C. C. с воинами расчёта в 6 км северо-восточнее города Кёнигсберг (Калининград) 28.01.1945 г. прямой наводкой вывел из строя 2 противотанковые пушки, 4 огневые точки, до взвода солдат, что способствовало отражению 2 контратак и удержанию занимаемого рубежа.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г. награждён орденом Славы 1 степени.
 
В 1945 году старшина Бугримов демобилизован. Жил на хуторе Суповский Октябрьский район, Адыгейская АО (Краснодарский край) ныне Тахтамукайский район, Республика Адыгея. Работал плотником в колхозе.
              
Умер 10 мая 1980 года. Похоронен на хуторе Суповой, Тахтамукайский район, Республика Адыгея.

Награды 
 орден Красной Звезды,
Орден Славы I степени
Орден Славы II степени
Орден Славы III степени
 Медаль За отвагу
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 

 В Краснодаре установлена Мемориальная доска с именами полных кавалеров Ордена Славы
 Установлен надгробный памятник на могиле Героя.
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы г. Москва.
 Похоронен на хуторе Суповой, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, на могиле Героя установлен надгробный памятник.

Литература 
 Солдатская слава. Краснодар, 1974. С. 74-77;
 Костенков А. Г. Славен их путь боевой. Калининград, 1987. С. 19-21.
 Лобода В. Ф. Солдатская слава. М., 1963. Кн.1. С. 239;
 Хазретбий Сиджах = Солдатская слава Адыгеи. Очерки о кавалерах ордена Славы трёх степеней. — Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2010. — 168 с. ISBN 978-5-7608-0656-7
 Золотые звезды Адыгеи. Майкоп, 1972. С. 105;
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0003/index Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь] / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с. ISBN 5-203-01883-9.

Примечания

Ссылки 
  Полные кавалеры ордена Славы на сайте «Герои страны»

См. также 
Список полных кавалеров ордена Славы (Адыгея)

Похороненные в Тахтамукайском районе
Персоналии:Краснодарский край
Персоналии:Калининградская область
Родившиеся в Кубанской области
Полные кавалеры ордена Славы
Артиллеристы Великой Отечественной войны